Лема (у математиці) — допоміжне математичне твердження.
  (у лінгвістиці) — канонічна форма лексеми.
 Лема (у ботаніці) — нижня квіткова луска у злаків, криючий приквіток.

Топоніми 
 Лема — річка в Удмуртії (Росія), ліва притока Лекми.

Посилання